96. længdegrad kan henvise til:

 96. vestlige længdekreds
 96. østlige længdekreds